Соревнования в беге на 1500 метров в конькобежном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 20 февраля.

Забеги состоялись в олимпийском овале Ричмонда с 13:00 до 15:00 по местному времени (UTC-8).

Все три призёра Олимпиады 2006 года в Турине на этой дистанции — Энрико Фабрис, Шани Дэвис и Чэд Хедрик — приняли участие в соревнованиях, причём Шани Дэвис ранее уже получил золотую медаль в Ванкувере на дистанции 1000 метров.

Основные события происходили в забегах последних четырёх пар. Сначала в 16-й паре Иван Скобрев, бронзовый медалист Ванкувера на дистанции 5000 м, показал лучшее время, чем лидировавший до этого Мо Тхэ Бом, чемпион на 500 м и серебряный медалист на 1000 м. Затем в 17-й паре Тёйтерт, от которого не ожидали медалей, установил рекорд трассы, а бежавший с ним в паре Ховард Бёкко улучшил время Скобрева. В 18-й паре Чэд Хедвик не смог показать результат, достаточный для медалей, а в последней, 19-й паре, Дэвис не смог превзойти время Тёйтерта и занял второе место.

Для Тёйтерта, завоевавшего в Турине бронзовую медаль в командной гонке, это первая индивидуальная олимпийская медаль, для Бёкко — первая олимпийская медаль. Кроме того, на дистанции 1500 м среди мужчин нидерландские конькобежцы не побеждали на Олимпиадах со времён Арда Схенка (1972 год). Шани Дэвис выступил в Ванкувере на индивидуальных дистанциях точно так же, как и в 2006 году в Турине — золото на 1000 м и серебро на 1500 м.

Медалисты

Рекорды

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Результаты